XMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macas (Ecuador)